Ганс Моргентау (1904–1980) — американський науковець
 Генрі Моргентау (старший) (1856–1946) — американський дипломат.
 Генрі Моргентау (1891–1967) — Секретар Казначейства США.
Багатозначні терміни